Contea di Union o Union County è il nome di 18 contee negli Stati Uniti d'America:
 Contea di Union – Arkansas
 Contea di Union – Carolina del Nord
 Contea di Union – Carolina del Sud
 Contea di Union – Dakota del Sud
 Contea di Union – Florida
 Contea di Union – Georgia
 Contea di Union – Illinois
 Contea di Union – Indiana
 Contea di Union – Iowa
 Contea di Union – Kentucky
 Contea di Union – Mississippi
 Contea di Union – New Jersey
 Contea di Union – Nuovo Messico
 Contea di Union – Ohio
 Contea di Union – Oregon
 Contea di Union – Pennsylvania
 Contea di Union – Tennessee
 Parrocchia di Union – in Louisiana la parrocchia è il corrispettivo della contea